

Geografia
 Bessa – città dell'antica Grecia ubicata nella Locride
 Riserva naturale speciale della Bessa – area naturale protetta della provincia di Biella, Italia

Persone
 Bessa (VI secolo) – generale bizantino
 Daniel Bessa (1993) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Éber Bessa (1992) – calciatore brasiliano
 Pancrace Bessa (1772-1835) – pittore, incisore e illustratore francese
 Raphael Bessa (1986) – ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano

Altro
 Estádio do Bessa Século XXI – impianto calcistico di Porto in Portogallo